Список дипломатических миссий Сан-Марино — республика Сан-Марино к 2008 году имела дипломатические отношения со 108 государствами. В 16 из них находятся официальные представительства Сан-Марино.

Европа 
  Австрия, Вена (посольство)
  Бельгия, Брюссель (посольство)
  Босния и Герцеговина, Сараево (посольство)
  Франция, Париж (посольство)
  Ватикан (посольство)
  Италия, Рим (посольство)
  Румыния, Бухарест (посольство)
  Сербия, Белград (посольство)
  Испания, Мадрид (посольство)

Америка 
  Аргентина, Буэнос-Айрес (посольство)
  Багамские острова, Нассау (посольство)
  США, Вашингтон (посольство)
  Колумбия, Богота (посольство)

Азия 
  Япония, Токио (посольство)

Африка 
  Египет, Каир (посольство)

Международные организации 
 Брюссель (миссия при ЕС)
 Женева (делегация при организации Международный Красный Крест и учреждениях ООН)
 Нью-Йорк (миссия при ООН)
 Париж (миссия при ЮНЕСКО)
 Страсбург (миссия при Совете Европы)

Внешняя политика Сан-Марино
Сан-Марино